Brännpunkt kan syfta på::
 Brännpunkt – inom optik är det en punkt där ljusstrålar sammanfaller efter reflektion eller refraktion (brytning), se fokus (optik)
 Brännpunkt (debattsida) – tidigare namnet på sidan för debattartiklar i Svenska Dagbladet
 Brännpunkter –  inom geometri i en ellips, se ellips (matematik)
 Brännpunkter –  inom geometri i en parabel, se parabel (kurva) 
 Brännpunkter –  inom geometri i en hyperbel, se hyperbel

Se även
 Fokus